Бурый скалозуб, или бурый фугу, или бурая собака-рыба, или глазчатая собака-рыба, или северная собака-рыба () — вид морских лучепёрых рыб из семейства иглобрюховых отряда иглобрюхообразных.

Описание 
Общая длина тела достигает 80 см, но обычно около 40 см. На боках, позади грудных плавников, имеется по одному крупному круглому чёрному пятну, окруженному белым кольцом. Тело покрыто колючками. В спинном плавнике 16—19, в анальном 13—16 мягких лучей, жестких нет. Печень и яичники чрезвычайно ядовиты. Кишечник менее ядовит; мясо, кожа и семенники не ядовиты.

Ареал и места обитания 
Низкобореальный субтропический приазиатский вид, обитающий в морских и солоноватых водах северо-западной части Тихого океана. Распространен на юге Охотского моря (северное побережье острова Хоккайдо), в западных акваториях Японского (вдоль материкового побережья от Пусана до залива Ольга; вдоль островного от юго-западного побережья острова Хонсю до юго-западного Сахалина), Жёлтого и Восточно-Китайского морей, по тихоокеанскому побережью Японии от Вулканического залива до острова Кюсю. В российских водах Японского моря, куда заходит севернее залива Петра Великого и до Южного Сахалина, обычен в летний период. Неритическая демерсальная (донная) немигрирующая рыба, встречающаяся на глубинах до 100 м. Взрослые рыбы держатся в бухтах, иногда проникая в солоноватые воды. Мальки часто встречаются в солоноватоводных устьях рек. По мере роста удаляются от побережий.

Размножение 
Нерест происходит в морях с марта по май. Икру прикрепляют к скалам в тихих местах, на глубине около 20 м.

См. также 

 Фугу

Примечания

Литература 
 Соколовский А. С., Дударев В. А., Соколовская Т. Г., Соломатов С. Ф. Рыбы российских вод Японского моря: аннотированный и иллюстрированный каталог. — Владивосток: Дальнаука, 2007. — С. 164. — 200 с. — ISBN 978-5-8044-0750-7
 Жизнь животных. Том 4. Ланцетники. Круглоротые. Хрящевые рыбы. Костные рыбы / под ред. Т. С. Расса, гл. ред. В. Е. Соколов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1983. — С. 506. — 575 с.

Ссылки 
 
 Карта ареала бурого скалозуба

Иглобрюхие
Рыбы Тихого океана
Животные, описанные в 1850 году